Diem steht für:
 Diem (Internetwährung), angekündigte Facebook-Komplementärwährung

Diem ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Diem (1903–1951), Vorarlberger Mundart- und Heimatdichter
 August Diem (1848–1895), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Carl Diem (1882–1962), deutscher Sportfunktionär und -wissenschaftler
 Carl-Jürgen Diem († 2015), deutscher Langstreckenläufer und Autor
 Dominik Diem (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler
 Emmo Diem (1934–2022), österreichischer Musiker
 Frank Diem (* 1955), deutscher Jurist
 Hans Diem (1949), Schweizer Politiker
 Harald Diem (1913–1941), deutscher evangelischer Theologe
 Hermann Diem (1900–1975), deutscher evangelischer Theologe
 Josef Diem (1836–1894), deutscher Cellist
 Josef Diem (1900–1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Julius Diem (1886–1952), österreichischer Politiker (CSP), Konstrukteur und Leiter des Gewerbeförderungsinstitutes
 Karl Diem (* 1945), österreichischer Diplomat 
 Liselott Diem (1906–1992), deutsche Sportpädagogin
 Ludwig Diem (1882–1978), deutscher Arzt
 Mike van Diem (* 1959), niederländischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Matthias Diem (* 1956), deutscher Schauspieler, Regisseur und Unternehmenscoach
 Michael Diem (* 1970), kaufmännischer Direktor und Geschäftsführer der Bregenzer Festspiele 
 Otto Diem (1875–1950), Schweizer Neurologe
 Paul Diem (1908–1988), Schweizer Ingenieur und Eisenbahner
 Peter Diem (* 1937) österreichischer Medienwissenschaftler
 Peter Karl Diem (1890–1956), US-amerikanischer Maler deutscher Abstammung 
 Ulrich Diem (1871–1957), Schweizer Reaktor, Autor, Gemeinderatsmitglied und Theaterdirektor
 Werner Diem (* 1944), deutscher Islamwissenschaftler und Semitist
 Wilhelm Diem (* 1944), österreichischer Redakteur sowie Film- und Hörspielautor 

Diệm ist der Rufname folgender Person:
 Ngô Đình Diệm (1901–1963), erster Präsident der Republik Vietnam

DIEM steht für:
 DIEM, das dänische Nationale Kompetenzzentrum für Elektronische Musik in Aarhus, siehe Det Jyske Musikkonservatorium
 DiEM25 – Democracy in Europe Movement 2025 ist eine 2016 von Yanis Varoufakis begründete europäische Bewegung.

Siehe auch:
 Carpe Diem
 Diehm
 Dies
 Dim
 Thiem
 Dihm

Abkürzung